robak – część móżdżku
 robak – małe, beznogie zwierzę bezkręgowe o miękkim ciele, dawniej przedstawiciel bezkręgowców wyróżnianych jako typ Vermes (robaki)
 ksiądz Robak – postać z Pana Tadeusza
 robak komputerowy
 Robak – amerykański film z 2002
 Robak – rosyjski film z 2006
 Robak – amerykański film z 2007

 Osoby o nazwisku Robak:
 Adam Robak – polski szermierz,
 Artur Robak – polski koszykarz;
 Marcin Robak – polski piłkarz,